Московский исламский университет —негосударственное высшее образовательное учреждение по подготовке теологов и мусульманских богословов (1999-2020). Находилось в Москве. В 2020 году лишён как лицензии, так государственной аккредитации Несмотря на лишение вуза государственной аккредитации, вуз продолжал работать на законном основании (лицензия №2424 от 05.10.2016) до лета 2020 года. В соответствии с решением суда поступило  распоряжение Рособрназора о прекращении действия лицензии от 14.08.2020 № 862-06, Распоряжение о прекращении осуществления образовательной деятельности от 14.08.2020 № 862-06.  

На данный момент вуз возобновил свою деятельность, вернув лицензию и открыв обучение по программе магистратуры.

История 
После революции система исламского духовного образования в России была полностью разрушена. После распада Советского Союза возникла проблема подготовки лиц, имеющих высшее исламское образование, так как имевшиеся в СССР два высших исламских учебных заведения остались в Узбекистане. Это была проблема не только для мусульманского сообщества, но и для государства: молодые мусульмане устремились в исламские университеты исламских стран. Хотя многие страны, традиционно исповедующие ислам, встали на путь реформ, жизнь в них резко отличается от реалий светского государства— России. Нужно было начать подготовку духовных деятелей, привыкших к условиям светского государства, осознающих свою ответственность перед государством и обществом.

Университет был открыт в 1999 году на основании решения Духовного управления мусульман европейской части России (ДУМЕР) при поддержке Московского Муфтията на базе Московского высшего духовного исламского колледжа, действовавшего с 1994 года.

С 1999 года по 2005 год шла работа по укреплению материально-технической базы университета, капитальному ремонту здания университета в районе «Люблино» (Москва), разработке образовательных программ, образовательной Концепции и Устава университета, Правил приема, Правил внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Образовательные программы и локальные акты университета учитывают особенности исламского образования.

В 2013 году университет прошёл государственную аккредитацию и получил лицензию на осуществление образовательной деятельности как Московский исламский институт.Повторно бессрочная лицензия была получена в 2016 году.

МИУ (МИИ) являлась негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального и послевузовского профессионального образования.

В вузе реализовывались образовательные программы среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, а также образовательные программы послевузовского профессионального образования.

В университете осуществлялась переподготовка и повышение квалификации работников.

Прво поступления в МИУ(МИИ) имели лица мужского и женского пола в возрасте от 17 до 35 лет, окончившие мусульманские средние учебные заведения и имеющие общее среднее образование.

Подготовку бакалавров по направлению «теология» осуществлялась на очной (4 года), очно-заочной (5 лет), заочной (5 лет) формах обучения. Изучались такие специализированные и общегуманитарные предметы, как коранистика, хадисоведение, культовая практика, профетология, вероубеждение, сектология, исламское право, основы проповеднической деятельности, история, философия и мусульманская богословская мысль России, этика, источниковедение, исламская культура и этика, педагогика, экономика, арабский, русский, турецкий, английский языки, правоведение, религиоведение, психология, информатика.

В рамках института осуществлялась также подготовка имамов, проповедников, специалистов по религиозному просветительству. При Московском Исламском университете действовал факультет среднего профессионального образования.

Студенты МИУ (МИИ) имели возможность посещать лекции известных российских проповедников и теологов. Методологической основой в МИУ служила школа имама Абу Ханифы (ханафитский мазхаб).

При МИУ (МИИ) действовало подготовительное отделение (1 год), воскресные школы в проезде Кирова и на Выползовом переулке (2 года) и курсы арабского языка (2 года), культурно-образовательные курсы фонда «Надежда». Стипендией и  общежитием студенты не обеспечивались.

Количество студентов- около 300 человек.

Выпускники МИУ (МИИ) трудятся не только имами, но и переводчиками, учителями в исламских и других учебных заведениях, журналистами, религиоведами, библиотекарями и т. д.

Ректоры 

 Муртазин Марат Фахрисламович (1999—2012)
 Хайретдинов Дамир Зинюрович (2012-2017)
 Мухетдинов Дамир Ваисович (2017-н.в.)

Примечания

Ссылки 
 РИУ и МИУ
  Религия на научной основе
  Исламское образование в Москве 
 Исламское образование в МИУ

Высшие учебные заведения России
Исламские университеты России
Исламские учебные заведения
Ислам в Москве